L'Étudiant de Prague (Der Student von Prag en allemand) est le titre de plusieurs films :
 L'Étudiant de Prague (film, 1913) est un film allemand réalisé par Hanns Heinz Ewers, Stellan Rye et Paul Wegener
 L'Étudiant de Prague (film, 1926) est un film allemand réalisé par Henrik Galeen
 L'Étudiant de Prague (film, 1935) est un film allemand réalisé par Arthur Robison